Дмитрий Семченко: Семченко, Дмитрий Викторович (род. 1983) — белорусский журналист, телеведущий и политический обозреватель.
 Семченко, Дмитрий Платонович (1902—1990) — советский химик, ректор Новочеркасского политехнического института (1938—1939 и 1949—1952).